Kepler puede hacer referencia a:

Personas:
 Johannes Kepler, famoso astrónomo y matemático del siglo XVII
 Képler Laveran Lima Ferreira, futbolista portugués conocido como Pepe.

Astronomía:
 Kepler, un cráter lunar.
 Kepler, un cráter marciano.
 (1134) Kepler, un asteroide.
 Johannes Kepler, el segundo vehículo de transferencia automatizado (ATV).
 Kepler, un satélite con un telescopio a bordo buscador de planetas lanzado en 2009.

Geografía
 Montañas Kepler, pequeña cordillera de Nueva Zelanda.
 Ruta Kepler, recorrido de senderismo situado junto a las montañas del mismo nombre.  

Física y matemáticas:
 Leyes de Kepler, las tres leyes que describen el movimiento planetario.
 Conjetura de Kepler, una conjetura matemática.

Música:
 Kepler, ópera de 2009 del compositor estadounidense Philip Glass.